Сто вторая дивизия:
Во время Великой Отечественной войны существовало три формирования дивизии РККА: 
 102-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (1939 год — 19 сентября 1941)
 102-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (январь — август 1942 года)
 102-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (с ноября 1942 до конца войны)
 102-я пехотная дивизия (вермахт) Германии
 102-я гвардейская стрелковая Новгородско-Померанская Краснознамённая дивизия СССР
 102-я французская пехотная дивизия Франции
 102-я танковая дивизия СССР
 102-я истребительная авиационная дивизия ПВО СССР
 102-я пехотная дивизия (США) США

См. также 
 103-я дивизия
 102-я российская военная база
 102-й полк